John Gobbi (né le  à Faido dans le canton du Tessin en Suisse) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace et italien. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 

Après avoir commencé sa carrière au sein du HC Ambrì-Piotta, club de la commune dont il est originaire, John Gobbi est transféré au Genève-Servette HC. Après avoir passé sept ans au Genève-Servette HC, il passe au ZSC Lions. Le club zurichois le prête au HC Ambrì-Piotta pour une courte période et enfin durant le printemps 2013 il s’engage avec le Lausanne HC. Il devient ensuite capitaine de son équipe dès sa deuxième saison dans le club vaudois.
En  John Gobbi a annoncé qu’il prenait sa retraite sportive.

Statistiques 

|-
| 1997-1998 || HC Ambrì-Piotta U20 || Elite Jr. A || 25 || 2 || 4 || 6 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || HC Ambrì-Piotta U20 || Elite Jr. A || 33 || 6 || 7 || 13 || 84 || 2 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 1998-1999 || HC Ambrì-Piotta || LNA || - || - || - || - || - || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1998-1999 || HC Sierre || LNB || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || HC Ambrì-Piotta U20 || Elite Jr. A || 22 || 4 || 2 || 6 || 56 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000|| HC Ambrì-Piotta|| LNA|| 14|| 0|| 0|| 0|| 4|| 9|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2000-2001 || HC Ambrì-Piotta U20 || Elite Jr. A || 6 || 0 || 3 || 3 || 10 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2000-2001|| HC Ambrì-Piotta||  LNA|| 44|| 0|| 1|| 1|| 30|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2000-2001 || Lausanne HC || LNB || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002|| HC Ambrì-Piotta||  LNA|| 17|| 1|| 1|| 2|| 14|| 6 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2001-2002 || HC Sierre|| LNB|| 22|| 2|| 6|| 8|| 56||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2002-2003|| HC Ambrì-Piotta||  LNA|| 41|| 0|| 3|| 3|| 28|| 4 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2003-2004|| HC Ambrì-Piotta||  LNA|| 48|| 2|| 6|| 8|| 54|| 7|| 1|| 0|| 1|| 18
|-
| 2004-2005|| Genève-Servette HC||  LNA|| 44|| 8|| 9|| 17|| 68|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2005-2006|| Genève-Servette HC||  LNA|| 43|| 5|| 3|| 8|| 64|| 6|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 2006-2007|| Genève-Servette HC||  LNA|| 44|| 3|| 9|| 12|| 87|| 5|| 0|| 1||1 ||2 
|-
| 2007-2008|| Genève-Servette HC||  LNA|| 50|| 4|| 9|| 13|| 106|| 16|| 6|| 4|| 10||20 
|-
| 2008-2009|| Genève-Servette HC||  LNA|| 50|| 4|| 11|| 15|| 92|| 4|| 0|| 1||1 ||8 
|-
| 2009-2010|| Genève-Servette HC||  LNA|| 32|| 2|| 15|| 17|| 32|| 19|| 2|| 8|| 10||36 
|-
| 2010-2011|| Genève-Servette HC||  LNA|| 45|| 3|| 10|| 13|| 78|| 6|| 0|| 0||0 ||4 
|-
| 2011-2012|| ZSC Lions||  LNA|| 41|| 1|| 4|| 5|| 42|| 15|| 0|| 0||0 ||0
|-
| 2012-2013|| ZSC Lions||  LNA|| 21|| 1|| 2|| 3|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HC Ambrì-Piotta||  LNA|| 27|| 0|| 2|| 2|| 61|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2013-2014|| Lausanne HC || LNA|| 50|| 5|| 15|| 20|| 54|| 7|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
| 2014-2015 || Lausanne HC || LNA || 50 || 3 || 15 || 18 || 70 || 7 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2015-2016 || Lausanne HC || LNA || 50 || 2 || 7 || 9 || 42 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || Lausanne HC || LNA || 48 || 2 || 2 || 4 || 73 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2017-2018 || Lausanne HC || NL || 26 || 0 || 1 || 1 || 14 || 6 || 1 || 3 || 4 || 4

|2011 ||  || Championnat du monde || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||

Notes et références 

Naissance en septembre 1981
Naissance à Faido
Sportif tessinois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur italien de hockey sur glace
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Sierre
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du ZSC Lions
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Lausanne HC